Хайтаун () — деревня в Уэст-Йоркшире, Англия. Деревня знаменита тем, что в ней жила семья Бронте, прежде чем переехать в Хоэрт.

Ссылки 

 Ретро-фотографии и карты деревни

Населённые пункты Уэст-Йоркшира